Chiclana hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Argentina
Chiclana, localidad argentina de la provincia de Buenos Aires;

En España
Chiclana de la Frontera, ciudad de la provincia de Cádiz;
Complejo endorreico de Chiclana, sistema lacustre protegido en la provincia de Cádiz;
Chiclana de Segura, municipio español de la provincia de Jaén;

Personas
Alexis Chiclana, yudoca puertorriqueño;
Ángel Chiclana, italianista y traductor español;
Feliciano Antonio Chiclana, abogado, militar y jurisconsulto argentino;
Feliciano Mariano Chiclana, agrimensor y militar argentino, hijo del primero;

Deportes
Chiclana Industrial Club de Fútbol, institución deportiva de la provincia de Cádiz.